Sandstraße bezeichnet:
 eine Straße in Bamberg; siehe Sandstraße (Bamberg)
 eine Straße in Bremen; siehe Sandstraße (Bremen)
 eine Straße in Lübeck; siehe Sandstraße (Lübeck)
 ein denkmalgeschütztes Gebäude in der Sandstraße in Lübeck; siehe Sandstraße 24–28
 eine Straße, deren Oberfläche eine Sandschicht bildet

Siehe auch
 Zandstraat